Ponte Morandi – viadotto di Agrigento
 Ponte Morandi – ponte di Catanzaro
 Ponte Morandi – viadotto di Genova
 Ponte Morandi – viadotto di Roma
 Ponte Morandi – ponte di Vagli Sotto